De Griekse Supercup was de wedstrijd tussen de Griekse landskampioen voetbal en de bekerwinnaar.

De prijs bestaat sinds 1987 maar werd sindsdien erg onregelmatig gespeeld. In 2007 vond de laatste uitvoering plaats

Uitslagen

References

Griekse voetbalcompetitie
Nationale supercup voetbal